Китайско-японска война може да се отнася за:

 Първата китайско-японска война (1894 – 1895), водила се за контрол над Корея в края на 19 век;
 Втора китайско-японска война (1937 – 1945), избухнала в Република Китай и впоследствие станала част от Втората световна война.